Giovanna Trillini – ex schermitrice e maestro di scherma italiana
 Octavio Trillini – ex calciatore argentino